Иван Васильевич Копичай (24 апреля 1937 — 7 августа 2009) — генеральный директор товарищества «Дружба», Днепропетровская область, Герой Украины (2002).

Биография 
Родился 24 мая 1937 года в с. Заречное, Покровского района Днепропетровской области в семье колхозников. Отец — Василий Никитич — тоже был председателем колхоза в Покровском районе.

Окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет.

Деятельность 
 1951−1953 — работал в колхозе, прицепщик Мечетненской машинно-тракторной станции.
 10.1953−04.1954 — учащийся Межевского СПТУ № 6.
 04.1954−04.1961 — механизатор Мечетненской машинно-тракторной станции.
 04.−12.1961 — бригадир тракторной бригады; в 12.1961−09.1964 — бригадир комплексной бригады колхоза им. Кирова.
 09.1964−08.1967 — слушатель Кировоградской советско-партийной школы.
 08.1967−06.1971 — главный агроном, заместитель председателя колхоза.
 06.−12.1971 — председатель Романковского сельского совета.
 12.1971−12.1999 — председатель колхоза «Дружба» (с. Орлы Покровского района Днепропетровской области).
 С 12.1999 — генеральный директор ООО «Дружба».

Похоронен в Покровском районе (Днепропетровская область).

Награды и отличия 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 15 марта 2002 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии сельского хозяйства, внедрения современных форм хозяйствования).
 Дважды награждён орденом Трудового Красного Знамени.
 Награждён медалью «Ветеран труда».

Примечания

Ссылки 
 Копичай Іван Васильович 

Выпускники Днепропетровского государственного аграрного университета
Похороненные в Покровском районе (Днепропетровская область)